Terrorist Threat Integration Center, organizzazione statunitense anti-terrorismo.